Az 1986-os Formula–1-es világbajnokság kilencedik futama a brit nagydíj volt.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Nelson Piquet: 22 (1-22)
 Nigel Mansell: 53 (23-75)

Nigel Mansell 6. győzelme, 5. leggyorsabb köre, Nelson Piquet 19. pole-pozíciója.
 Williams 27. győzelme.

Jacques Laffite 180. (R) utolsó versenye.

Alain Prost 100. versenye.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

Brit
Brit Formula–1 futamok